Saint Bertrand désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Bertrand de Cambrai ou Bertran ou Bertram ou Ebertram ( ou  ?), higoumène (abbé) à Saint-Quentin dans le diocèse de Cambrai, accompagna saint Omer ; fêté le 24 janvier.
 Bertrand de Comminges (vers 1050-1123), évêque et patron de Comminges (aujourd'hui dans le diocèse de Toulouse) ; fêté le 16 octobre.
 Bertrand du Mans († 623), ou Bertichramn ou Bertringan, archidiacre de Paris, puis évêque du Mans, thaumaturge ; fêté le 30 juin.

Bienheureux catholiques
 Bertrand de Garrigues († 1230), bienheureux ; fêté le 6 septembre.
 Bertrand d'Aquilée († 1350), bienheureux, évêque d’Aquilée et martyr  à Udine en Vénétie sur les ordres du comte de Goritz ; fêté le 6 juin.

Notes et références